Sherman County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
 Sherman County (Kansas)
 Sherman County (Nebraska)
 Sherman County (Oregon)
 Sherman County (Texas)